New Sharon kan syfta på:

 New Sharon, Iowa
 New Sharon, Maine